Stagione – periodo astronomico o meteorologico in cui è suddiviso l'anno solare.
Stagione – gruppo di episodi/puntate di una serie televisiva o un serial televisivo.
Stagione sociale – periodo in cui si organizzavano in Inghilterra balli di beneficenza
Stagione sportiva – annata in cui si svolgono campionati e trofei sportivi

Pagine correlate
 Stagioni (disambigua)